Příjmení Faber nosí více významných osobností:

 Eugeniusz Faber (1939–1921) – polský fotbalista
 François Faber (1887–1915) – lucemburský cyklista
 Josef Faber (* 1935) – český lékař, neurolog
 Juan Nicolás Böhl de Faber (1770–1836) – hispanista a literární kritik německého původu
 Marc Faber (* 1946) – švýcarský investor
 Michel Faber (* 1960) – nizozemský spisovatel
 Mikuláš Faber (???–1673) – český duchovní a hudební skladatel
 Peter Faber (1810–1877) – dánský průkopník telegrafie
 Petr Faber (1506–1546) – první společník svatého Ignáce z Loyoly při zakládání jezuitského řádu
 Sandra Faber (* 1944) – americká astrofyzička
 Wenzel Faber (1850–1928) – český fotograf